

Бобилевське сільське поселення — сільське поселення, Ісетський район, Тюменська область
 Бобилевське сільське поселення — сільське поселення, Романовський район, Саратовська область